Wakefield je lahko:

Kraji
 Wakefield, Anglija
 Wakefield, Nova Zelandija
 Wakefield, Quebec

 Wakefield (priimek)